Frank Sinatra, o cantor
 Sinatra (1988), filme espanhol com Maribel Verdú
 Sinatra (1992), telefilme biográfico
 7934 Sinatra, asteroide

Desambiguações de cinema